reggeli, étkezés
 Reggeli, televíziós műsor